Stok podcięty – stok w dolnej części znacznie bardziej stromy niż w górnej, co jest wywołane działaniem erozji bocznej rzecznej, abrazji lub korozji.

Geomorfologia